Elbe peut désigner :

Hydronyme 
 l'Elbe, fleuve d'Europe qui prend sa source en République tchèque et se jette dans la mer du Nord à Hambourg, en Allemagne ;

Toponyme 

 les Bouches-de-l'Elbe, département français de 1811 à 1814, sous le Premier Empire ;
 l'île d'Elbe, plus grande île de l'archipel de Toscane, dans la mer Méditerranée, lieu d'exil de Napoléon  en 1814-1815 ;
 Elbe, commune allemande de l'arrondissement de Wolfenbüttel, en Basse-Saxe.
 L'Elbe-Elster Land, région située autour du tripoint des Lands allemands du Brandebourg, de la Saxe-Anhalt et de la Saxe.

Pseudonyme 

 Pascal El-Bez (1967-), acteur, réalisateur et scénariste français.

Divers 
 Elbe, brise-glace à vapeur au charbon et remorqueur auxiliaire à coque acier allemand datant de 1911.
 Elbe, remorqueur de mer néerlandais de 1959, devenu navire musée navigant à Rotterdam.
 Elbe I, ancien bateau-phare allemand devenu navire musée à Cuxhaven.
 Elbe II, ancienne base allemande de sous-marins à Hambourg.

Voir aussi 
 
Homonymie d'hydronyme